Il doppio del Paris Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Jonas Björkman e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–2, 6–2, Jeff Coetzee e Wesley Moodie.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno  

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (campioni)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (finale)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale)
  Andy Ram /  Bruno Soares (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Paris Masters 2008
ATP Tour 2008